Ва́сселл () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Васселл, Дариус (род. 1980) — английский футболист, нападающий.
 Васселл, Девин (род. 2000) — американский баскетболист.
 Васселл, Линтон (род. 1983) — английский боец ММА.
 Васселл, Питер-Ли (род. 1998) — ямайский футболист, полузащитник.